Язак () — село в Сербии, в общине Ириг, в Сремском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Срем. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 1100 жителей (по переписи населения 1991 года — 1144 жителя).

Село находится на южных склонах гряды Фрушка-Гора, на западе общины. Близ села находится монастырь Язак, один из 16 частично сохранившихся после Второй мировой войны Фрушкогорских монастырей. В километре от села прежде было ещё одно — , название которого также происходило от соседства с монастырём, а  означает село близ монастыря.

Демография 
В селе Язак, по переписи 2002 года проживали 897 совершеннолетних жителей, средний возраст которых — 43,2 лет (41,9 года у мужчин и 44,4 года у женщин). В селе есть 386 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,83.

По результатам трёх последних переписей населения наблюдается сокращение числа жителей.

См. также

Примечания

Ссылки 
 информация о географическом положении\fallingrain.com
 Язак на карте проекта Wikimapia

Населённые пункты Воеводины